Comitatul Jackson. conform originalului din limba engleză, Jackson County, este numele a douăzecișipatru de comitate din Statele Unite ale Americii.

Toate a fost numite în onoarea celui de-al șaptelea președinte american, Andrew Jackson, care a servit două mandate consecutive între 1829 și 1837.

 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Parohia Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Jackson, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Jack (dezambiguizare)
 Jackson (dezambiguizare)
 Son (dezambiguizare)